Jana Adámková může být:

 Jana Adámková (moderátorka) (* 1972) – česká televizní moderátorka
 Jana Adámková (rozhodčí) (* 1978) – česká fotbalová rozhodčí